Heydon – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Heydon – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)